В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Florida 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо 6-4, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (Переможниця)
  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
  Габріела Сабатіні (3-тє коло)
  Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
  Анке Губер (півфінал)
 Відсутня
  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)

 Наташа Звєрєва (3-тє коло)
 Кіміко Дате (1-ше коло)
 Джиджі Фернандес (1-ше коло)
 Сабін Аппельманс (1-ше коло)
 Патрісія Гай-Буле (3-тє коло)
 Зіна Гаррісон (3-тє коло)
 Радка Зрубакова (2-ге коло)
 Сандра Чеккіні (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

1993